Córdoba de obicei se referă la:
 Córdoba (Spania), (pop. 338.000)
 Córdoba (Argentina) (pop. 1.300.000)

Córdoba se mai poate referi la:

Oameni 
 Francisco Hernández de Córdoba (descoperitorul Yucatánului) (d. 1517)
 Francisco Hernández de Córdoba (fondatorul Nicaraguăi) (d. 1526)
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1453–1515), lider militar spaniol
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1585–1645), lider militar spaniol
 Iván Córdoba (n. 1976), fotbalist columbian
 Piedad Córdoba (n. 1955), senator columbian

Locuri

Argentina 
 Provincia Córdoba (Argentina)

Columbia 
 Córdoba, Quindío, municipiu în Departmentul Quindío
 Córdoba, Bolívar, municipiu în Departmentul Bolívar
 Córdoba, Nariño, oraș și municipiu în Departmentul Nariño
 Departmentul Córdoba, unul din cele 32 de departmente ale țării

Mexic
 Córdoba, Veracruz

Spania 
 Provincia Córdoba (Spania)

State istorice
 Emiratul Córdoba, 756–929
 Califatul Córdoba, 929–1031
 Taifa Córdoba, secolul al XI-lea

Sport
 Córdoba CF, club de fotbal din Spania

Altele
 SEAT Córdoba, mașină produsă de SEAT
 Córdoba, moneda națională în Nicaragua

Vezi și 
 Cordova

Nume proprii